Грембоцице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Польковицкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 5294 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Буче
 Дужа-Вулька
 Грембоцице
 Гродовец
 Гродзище
 Кшидловице
 Квелице
 Обишув
 Огожелец
 Прошице
 Реткув
 Жечица
 Стара-Жека
 Шимоцин
 Тшенсув
 Вильчин
 Жабице

Соседние гмины 
 Гмина Глогув
 Гмина Ежманова
 Гмина Пенцлав
 Гмина Польковице
 Гмина Рудна

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства